Armi – antica città della Siria
 Armi – album di Alessandro Grazian del 2012
 Emily Armi – ginnasta italiana

Pagine correlate 
 Arma (disambigua)